Župnija Čatež je lahko:

 Župnija Čatež ob Savi, Škofija Novo mesto
 Župnija Čatež - Zaplaz, Škofija Novo mesto